Deixa Falar pode ser:

Deixa Falar, agremiação carnavalesca carioca, da década de 20, que lançou as bases do samba moderno e inventou a expressão escola de samba.
Deixa Falar (Belém), escola de samba do Pará.
Deixa Falar (Recife), escola de samba de Pernambuco.

Desambiguação